Plisa – nazwa miejscowości, rzek i jezior na Białorusi.

Miejscowości 
 Plisa (Plissa) – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa
 Plisa – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
 Plisa 1 – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim
 Plisa 2 – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim
 Plisa – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie krupkowskim
 Plisa – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie smolewickim

Rzeki 
 Plisa (dopływ Berezyny)
 Plisa (dopływ Niemna)
 Plisa (dopływ Bobra)

Jeziora 
 Plisa – jezioro w rejonie głębockim, w pobliżu wsi Łuck Mosarski
 Plisa – jezioro w rejonie głębockim, w basenie rzeki Mniuty

Inne 
 Plisa – dawna gmina wiejska istniejąca do 1945 roku w woj. nowogródzkim/Ziemi Wileńskiej/woj. wileńskim w Polsce
 Roleta